David Copperfield kan syfta på:

 David Copperfield – en roman från 1849–1850 av Charles Dickens

Film och TV 
 David Copperfield (film, 1911) – en amerikansk stumfilm från 1911 av Theodore Marston, originaltitlar The Early Life of David Copperfield, Little Em'ly and David Copperfield, och The Loves of David Copperfield
 David Copperfield (film, 1913) – en amerikansk film av Thomas Bentley
 David Copperfield (film, 1922) – en dansk film av A.W. Sandberg
 David Copperfield (film, 1935) – en amerikansk film av George Cukor
 David Copperfield (film, 1966) – en brittisk TV-serie på BBC med Ian McKellen 
 David Copperfield (film, 1969) – en brittisk/amerikansk TV-film av Delbert Mann
 David Copperfield (film, 1974) – en TV-serie av BBC
 David Copperfield (TV-serie, 1986) – en TV-serie av BBC med Simon Callow
 David Copperfield (film, 1993) – en fransk-kanadensisk animerad TV-film från 1993
 David Copperfield (film, 1999) – en brittisk TV-dramafilm av BBC i regi av Simon Curtis
 David Copperfield (film, 2000) – en amerikansk/irländsk TV-film av Peter Medak
 David Copperfield (film, 2009) – en italiensk miniserie från 2009 av Ambrogio Lo Giudice

Personer 
 David Copperfield (illusionist) (1956–), en amerikansk illusionist och utbrytarkung